Virtueel geheugen, een concept in de informatica
 Swingen (partnerruil)